Burgess kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Sandford Burgess
 George H. Burgess
 Warren E. Burgess

Robotskapade auktorsförkortningar